Niektóre świątynie pod wezwaniem św. Maksymiliana:

 Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gnieźnie
 Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego w Głogowie
 Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie
 Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie
 Kościół św. Maksymiliana w Siedlcach
 Kościół Świętej Rodziny i św. Maksymiliana Kolbego w Katowicach

Zobacz też parafie o tym wezwaniu.

Maksymilian, św.